(292) Людовика () — типичный астероид главного пояса, который был открыт 25 апреля 1890 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в Венской обсерватории. Происхождение названия неизвестно.

См. также 
 Список астероидов (201—300)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Иоганном Пализой
Астероиды диаметром от 2 до 40 км